L'édition 2011 du tournoi de tennis du Japon se déroule du 3 au , sur dur en extérieur, à Tokyo. Elle appartient à la catégorie ATP 500 Series. Andy Murray remporte l'épreuve en simple, Andy Murray et Jamie Murray celle en double.

Lauréats 
Andy Murray remporte le tournoi en simple en battant le tenant du titre Rafael Nadal en finale. Il remporte son  ATP en simple.

En double, les frères Andy et Jamie Murray s'imposent en finale face à František Čermák et Filip Polášek. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Japon (WTA 2011) (édition féminine)
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2011
Tennis masculin en 2011
Compétition de tennis à Tokyo
Sport au Japon en 2011
Tennis en octobre 2011